Adygeeërs in nauwe zin; een etnische groep in de Kaukasus
 Adygeeërs in de breedste zin of Circassiërs; enkele nauw aan elkaar verwante etnische groepen in de Kaukasus
 Adygees; de taal van de Adygeeërs in nauwe zin